Samsung SGH-P400 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, тонка батарея, стандартна батарея, зарядний пристрій, пішохідна гарнітура, ремінець, Easy GPRS CD, кабель передачи данных PCB093LBE, інструкція користувача, інструкція по використанню WAP

Особливості: поворотний об'єктив, екран TFD, разрешение матрицы 310 тыс. пікселів, игры — BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, MobileChess.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-P100
 Pantech GF200
 Samsung SGH-D410
 LG L1100
 Panasonic X70

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

P